Piacoa peut désigner :

Toponymes

Piacoa : capitale de la paroisse civile de Juan Bautista Arismendi de la municipalité de Casacoima dans l'État de Delta Amacuro ;
 Piacoa : une ancienne division territoriale, l'un des cinq cantons formant l'ancienne province de Guyane.

Homonymie de toponyme